Orplid ist
 ein Fantasieland im Werk Eduard Mörikes und Ludwig Amandus Bauers
 eine Musikgruppe aus Halle, siehe Orplid (Band)
 ein typischer Namenszusatz deutscher FKK-Vereine, siehe Orplid (FKK)
 eines der letzten Hochhäuser von Hans Scharoun in Böblingen, siehe Böblingen
 eine von Fritz Lampl in London betriebene Glasmanufaktur

Siehe auch: